Dariusz Majchrzak (aktor)
 Dariusz Majchrzak (oficer)